Лепидоза́вры (лат. Lepidosauria, дословно — «чешуйчатые ящеры») — надотряд пресмыкающихся из подкласса диапсид. Включает в себя два современных отряда: чешуйчатые (ящерицы и змеи) и клювоголовые (гаттерия, или туатара). Вымершие лепидозавры включают семейство мозазавров и другие группы.

Филогения 
Ниже приведена кладограмма, основанная на филогенетическом анализе Ли, проведённом в 2013 году:

Классификация 
Надотряд Лепидозавры (Lepidosauria)
 Клювоголовые (Rhynchocephalia)
 Чешуйчатые (Squamata)

Примечания 

Лепидозавроморфы